Meads hat folgende Bedeutungen:

 das Luftverteidigungssystem Medium Extended Air Defense System
 Meads (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Meads Peak, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Meads ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Meads (1936–2017), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Stan Meads (* 1938), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Stephen Meads (* 1970), englischer Squashspieler

Siehe auch:
 Mead